Гнилка — река в России, протекает в Демянском районе Новгородской области. Устье реки находится у села Лычково (Новгородская область) в 40,8 км по правому берегу реки Полометь. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ловать и Пола, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов: 
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040200312102000022431
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102002243
 Код бассейна — 01.04.02.003
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Демянского района
Притоки Поломети